

Persone
Manuel Osborne-Paradis (1984) – ex sciatore alpino canadese
Maria Theresia von Paradis (1759-1824) – pianista, compositrice e musicista austriaca
Marie Paradis (1778-1839) – prima donna ad aver raggiunto la vetta del Monte Bianco
Matt Paradis (1989) – giocatore di football americano statunitense
Pascale Paradis (1966) – ex tennista francese
Vanessa Paradis (1972) – attrice, cantante e modella francese

Altro
Paradis – gruppo musicale francese
Paradis – census-designated place della Louisiana
Cratere von Paradis – cratere sulla superficie di Venere
Le paradis – film del 1914 diretto da Gaston Leprieur
Massacro di Le Paradis – crimine di guerra delle SS-Verfügungstruppe
Tour Paradis – grattacielo di Liegi